Wapen van Gießen
Wapen van Giessen (Noord-Brabant)
Wapen van Giessen-Nieuwkerk